

Оседж — місто, штат Айова
 Оседж — місто, штат Оклахома
 Оседж — переписна місцевість, штат Міннесота
 Оседж — переписна місцевість, штат Вайомінг